Synorthocladius är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av August Friedrich Thienemann 1935. Synorthocladius ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Synorthocladius